Краљев Врх може бити:

 Краљев Врх (Јаковље), насељено мјесто у општини Јаковље, Република Хрватска
 Краљев Врх (Пресека), насељено мјесто у општини Пресека, Република Хрватска
 Краљев Врх (Чабар), насељено мјесто града Чабра, Република Хрватска